J44 peut faire référence à :
 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques, d'après la classification internationale des maladies ;
 Bicoupole hexagonale gyroallongée (J44), une figure géométrique ;
 Fairchild J44, un turboréacteur américain produit par la Fairchild Engine Division.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres